Па́дшие а́нгелы, демоны, бесы, пери — в религиозных представлениях: ангелы, отпавшие от Бога
 «Падшие ангелы» — американский телесериал (1993—1995)
 «Падшие ангелы» — фильм Вонга Карвая 1995 года
 «Падшие ангелы» — фильм ужасов 2002 года режиссёра Йена Дэвида Диаза.
 «Падший» — американский приключенческий телесериал 2007 года, режиссёра Кевина Керслэйка

«Падшие ангелы» ( или ) также может значить:
 The Fallen Angels (игра) — аркадная игра 1998 года.
 Sacred 2: Fallen Angel — компьютерная игра 2008 года.

Музыка

Альбомы 
 Fallen Angels (альбом Боба Дилана)
 
 
 Fallen Angels (альбом) (Venom)
 Fallen Angel Максима Реалити
 Fallen Angels, работа Патрика Вудроффa, использованная в оформлении обложки альбома Judas Priest Sad Wings of Destiny

Песни 
 «Fallen Angel» (песня King Crimson)
 «Fallen Angel» (песня Poison)
 «Fallen Angel» — песня Alphaville из альбома Forever Young
 «Fallen Angel» — песня Diamond Head из альбома All Will Be Revealed
 «Fallen Angel» — песня Elbow из альбома Cast of Thousands
 «The Fallen Angel» — песня Iron Maiden из Brave New World
 «Fallen Angels», песня Black Veil Brides
 «Fallen Angel» (песня Rogue), написанная  и Дагом Флеттом, также существует кавер Фрэнки Валли.
 «Fallen Angel», песня Blue Öyster Cult с альбома 
 «Fallen Angel», песня Криса Брауна с альбома Exclusive
 «Fallen Angel», песня Дебби Гибсон с альбома 
 «Fallen Angel», песня Esham-а с альбома Judgement Day
 «Fallen Angel», песня Jag Panzer с переизданного альбома 
 «Fallen Angel», песня Джона Энтвисла с альбома 
 «Fallen Angel», песня Нила Янга с альбома 
 «Fallen Angel», песня Робби Робертсона с альбома 
 «Fallen Angel», песня Styx с альбома 
 «Fallen Angel», песня Sirenia с альбома The Enigma of Life
 «Fallen Angels», песня Dio с альбома Sacred Heart
 «Fallen Angels», песня Ra с альбома 
 «Fallen Angels» — песня Aerosmith из Nine Lives
 «Fallen Angels» — песня Deceptikonz из Elimination
 «Fallen Angels» — песня Edguy из Mandrake
 «Fallen Angel» — песня Мастер из Talk of the Devil
 «Fallen Angel» — песня Three Days Grace с альбома Human

Исполнители 
 Fallen Angels, аккомпанирующая группа кантри-певца Грэма Парсонса, включавшая также Эммилу Харрис
 Fallen Angels, британская группа 1980-х, основанная 
 The Fallen Angels (группа), группа, подписанная на 
 Sonic Syndicate, ранее Fallen Angels, шведская металлическая группа